Suomen virallinen lista — национальный финский хит-парад, издающийся компанией ÄKT (IFPI Finland).

Хит-парад появился в январе 1991 года и назывался Radiomafian lista. Он транслировался по радио на станции Radiomafia (в настоящее время YleX). В 1994 году чарт стал официальным хит-парадом Финляндии.

В настоящее время Suomen virallinen lista включает в себя:
 Albums (Top 50) (альбомы)
 Singles (Top 20) (синглы)
 Downloads (Top 30) (цифровая дистрибуция)
 Mid-priced albums (Top 10) (альбомы по средней цене)
 Music DVDs (Top 10) (музыкальные DVD)

Источники 
 Официальный чарт на сайте IFPI.fi
 Архивы чарта
 FinnishCharts.com
 Синглы
 Альбомы

Хит-парады Финляндии
Появились в 1991 году
Появились в 1990-е годы в Финляндии
1991 год в Финляндии